Open source может означать:
 Открытое программное обеспечение — альтернативное название свободного программного обеспечения, введённое из-за неоднозначности выражения «» в английском языке. Выражение означает доступность произведения и материалов, использованных для его создания, по свободной/открытой лицензии.
 Открытое аппаратное обеспечение
 Open Source Initiative — организация, посвящённая продвижению открытого программного обеспечения.
 OSINT — разведка на основе открытых источников.